W Rumunii
 Lupăria – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Prăjeni
 Lupăria – wieś w okręgu Ilfov, w gminie Ciolpani
 Lupăria – wieś w okręgu Jassy, w gminie Cotnari